Neubrandenburg steht für:
 Neubrandenburg, Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Bezirk Neubrandenburg, Bezirk in der DDR
 Neubrandenburg (Gemälde), ein um 1816 entstandenes Gemälde von Caspar David Friedrich

Schiffe:
 Neubrandenburg, Landungsschiff der Hoyerswerda-Klasse der Volksmarine der DDR
 Neubrandenburg, Minenleg- und Räumschiff der Habicht-Klasse der Volksmarine der DDR
 Neubrandenburg, Stückgutfrachter vom Schiffstyp XD der Deutschen Seereederei der DDR

Siehe auch: